Steinburg – comune dello Schleswig-Holstein
 Steinburg – frazione del comune di Finneland (Sassonia-Anhalt)
 Steinburg – circondario dello Schleswig-Holstein